Президентские выборы на Украине () — первые выборы Президента Украины после провозглашения независимости 24 августа 1991 года. Выборы состоялись 1 декабря того же года одновременно с референдумом о независимости Украины. Все кандидаты выступали за суверенитет республики. C результатом 61,59 % победу одержал Леонид Кравчук. По состоянию на 2020 год среди всех президентов Украины Кравчук занимает первое место по абсолютному количеству голосов, однако в процентном соотношении уступает Владимиру Зеленскому

Избирательное законодательство 

Для того чтобы быть зарегистрированным кандидатом, человек должен был собрать 100 000 подписей до 31 октября 1991 года. Более девяноста человек объявили себя кандидатами в президенты, но только семь из них собрали необходимое количество подписей к назначенной дате. Верховная рада выдавала кандидатам по 75 000 рублей на избирательную кампанию, количество пожертвований на неё не должно было превышать 150 000 рублей.

 Список кандидатов, собравший 100 000 подписей к 31 октября

Предвыборная кампания 

На фоне распада СССР, 18 апреля председатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Кравчук получил от парламента право формировать правительство, что стало первым шагом к президентской власти. 24 августа 1991 года парламент объявил Украину независимым государством. 27 ноября на Кравчука было совершено покушение. Выдвижение кандидатов началось 1 сентября 1991 года. Основными конкурентами Кравчука были председатель Львовского областного совета Вячеслав Черновол и лидер Украинской республиканской партии Левко Лукьяненко.

Предвыборные программы кандидатов были согласованы по большинству вопросов. Все из них выступали за независимость и укрепление государственности Украины, основанного на верховенстве закона и уважении прав и свобод человека. Кравчук, являвшийся фаворитом выборов, рассматривал Украину как 12 самоуправляющихся экономических зон и предлагал программу, называвшуюся «Державность. Демократия. Достаток. Духовность. Доверие». Крайние левые и правые испытывали недоверие к кандидату. Перед голосованием Кравчуку оказал поддержку президент США Джордж Буш-старший, который назвал его «чудесным человеком и мудрым политиком». Черновола в основном поддерживали национально-демократические силы, а Юхоновского — интеллигенция.

В целом для избирателей выборы президента были второстепенным событием после референдума о независимости. В период распада СССР Кравчук поменял свои мнение и сменил позицию с просоветской на националистическую, о чём заявил Черновил, отвечая на вопрос журналистов чем его программа отличается от программы Кравчука: «Почти ничем, кроме того, что моей программе 30 лет, а его — три месяца».

Во время кампании все кандидаты имели доступ к СМИ, однако сторонники Черновола утверждали, что Кравчук получает больше освещения, чем любой другой кандидат (по данным Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Кравчук и Ткаченко суммарно получили 63% эфира). 29 ноября на республиканском телевидении состоялся круглый стол кандидатов в президенты. Во время избирательной кампании все кандидаты путешествовали по Украине, продвигая свои кандидатуры.

Социология

Результаты 
По итогам выборов победу одержал Леонид Кравчук, победивший во всех регионах, кроме трёх областей Западной Украины, жители которых проголосовали за Вячеслава Черновола. Успех Кравчука был обусловлен сильным имиджем опытного руководителя, по предварительным данным он набирал от 55 до 60% голосов, официальный результат составил 61,59%.

Результаты кандидатов по регионам 
Черновол убедительно победил в трёх областях западной Украины: Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской. В Черновицкой области Черновол уступил Кравчуку менее одного процента. Во всех остальных регионах достаточно уверенно победил Кравчук.

Инаугурация Кравчука 
5 декабря состоялась инаугурация избранного президента Украины Леонида Кравчука. Первая инаугурация положила начало традиции, согласно которой президент произносит присягу, положив одну руку на Конституцию, а другую на Пересопницкое Евангелие. На момент первой церемонии Конституции независимой Украины ещё не было (она была принята в 1996 году), поэтому Кравчук присягал на конституции советских времен. Позже Кравчук рассказал о том, что первая церемония не праздновалась: «Мы не праздновали инаугурацию, не было никаких застолий и выпивки. Мы в то время мыслили немного иначе — на повестке дня была жизнь Украины, мы из советского переходили в независимое государство».

Примечания

Литература 
 
 
 

Леонид Кравчук
Президентские выборы на Украине
1991 год на Украине
Выборы 1991 года
Декабрь 1991 года
События 1 декабря
Вячеслав Черновол